Half Acre bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Half Acre (Alabama)
 Half Acre (New Jersey)
 Half Acre (New York)
 Half Acre (Tennessee)

Siehe auch
 Bill Halfacre  († 2000), US-amerikanischer Jazzmusiker